Velur steht für:

 Vellore oder Velur, Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Velur (Namakkal), Stadt im Distrikt Namakkal des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Velur (Thanjavur), Dorf im Taluk Thanjavur des Distrikts Thanjavur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Velur (Thiruvidaimarudur), Dorf im Taluk Thiruvidaimadurur des Distrikts Thanjavur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Velur (Tiruvallur), Dorf im Distrikt Tiruvallur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Velur (Tiruvarur), Dorf im Distrikt Tiruvarur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu